Milan III Obrenović (1819-1839), ook wel Milan I genoemd; vorst van Servië in 1839
Milan IV Obrenović (1854-1901), als Milan IV van 1868 tot 1882 vorst daarna tot 1889 als Milan I koning van Servië